Poitiers se poate referi la:
Poitiers - un oraș din Franța
Poitiers (bulevard) - un bulevard din Iași, România

Dezambiguizare